Bilal Çiloğlu (* 16. června 1998) je turecký zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal ve 12 letech v Konyi, kam se přistěhoval s rodiči ze Sivase. Připravuje se v klubu Konya BBSK. V turecké reprezentaci se prosazuje od roku 2018 v lehké váze do 73 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Turecku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Bilala Çiloğlua na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Bilala Çiloğlua na Judobase.org

Turečtí judisté
Narození v roce 1998
Narození 16. června
Žijící lidé
Muži